Voyage — дебютный альбом шведского электропоп дуэта The Sound of Arrows, издан 7 ноября 2011 года в Великобритании в цифровом формате и на CD. Альбому предшествовал выход синглов «Nova» и «Magic».

Синглы 
 «Into The Clouds» выпущен 21 сентября 2009.
 «Nova» выпущен 25 апреля 2011.
 «Magic» выпущен 1 августа 2011.
 «Wonders» выпущен 8 ноября 2011.

Список композиций 
Альбом выпущен как двухдисковое издание. На втором CD можно услышать инструментальные версии всех композиций, а также пятнадцатиминутный бонус-трек.

 * — дополнительное продюсирование

Над альбомом работали 
 The Sound of Arrows — продюсирование (треки 1-5, 7-10), дополнительное продюсирование (треки 6, 11), программирование (все треки)
 Стефан Сторм — слова (все треки), музыка (все треки), инструменты (все треки)
 Richard X — музыка (треки 6, 11), продюсирование (треки 4, 6, 11), дополнительное продюсирование (треки 1, 3)
 Dan Grech-Marguerat — дополнительное продюсирование (треки 3, 8)
 Henrik von Euler — дополнительное продюсирование (трек 4)
 H. Branden — музыка (трек 3)
 J. Pettersson — музыка (трек 7)
 J. Cross — музыка (трек 9)
 M. Dahlström (Niki & The Dove) — музыка <small>, бэк-вокал (трек 10)
 Оскар Гульстранд — дизайн

Дата релиза

Примечания 

Дебютные альбомы 2011 года